O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminino de 2011, foi a 52ª edição de competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, disputada por 12 equipas, em duas fases. O Lousada AC conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular 

CS Marítimo tem uma falta de comparência

E.B.C desistiu no ínicio da temporada e Santarém Basket desistiu ao fim de 9 jornadas os seus resultados foram anulados.

Apuramento de Campeão

'''Finais

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-League-D1_2011-2012.asp?women=1

http://basketotal.com/2011_12/index_2011_2012.html

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol